Атлетски митинг у Монаку 2017. одржан је 21. јула 2017. на Стадиону Луј II у Монаку. Ово је једанаести од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2017.

Сатница

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

100 м 
Ветар: +0,7 м/с

400 м

1.500 м

3.000 м препреке

Скок мотком

Бацање копља

Жене

200 м 
Ветар +0,4 м/с

800 м

3.000 м

100 м препоне 
Ветар: -0,2 м/с

Скок увис

Троскок

Остале дисциплине

Мушкарци

800 м

Жене

400 м препоне

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења - сајт ИААФ
   

Атлетски митинг у Монаку
ИААФ Дијамантска лига 2017.